41-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1978 по март 1979 года с участием 12 команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом очков, набранных на предварительном этапе.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, приняли участие в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й лиги. Победитель переходного турнира разыграл одну путёвку в высшую лигу с командой, занявшей итоговое 8-е место.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Переходный турнир 
 1. «Сокол» Киев
 2. «Буревестник» Ленинград
 3. «Орбита» Запорожье
 4. «Кировец» Новосибирск
 5. «Локомотив» Москва
 6. АДК Алма-Ата
 7. «Искра» Ворошиловград
 8. «Нефтчи» Баку

В переходных матчах киевский «Сокол» победил рижскую «Аврору» и выиграл путёвку в высшую лигу. С сезона 1980 года высшая лига сокращается до 8 команд.

1-я лига

За 5—14 места 
 5. «Политехник» Челябинск
 6. «Искра» Минск
 7. «Спартак» Омск
 8. ТПИ Таллин
 9. «Буревестник» Фрунзе
 10. «Молдова» Кишинёв
 11. «Динамо» Каунас
 12. «Буревестник» Тбилиси
 13. «Спартак» Ереван
 14. «Колхозчи» Ашхабад

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Елена Волкова, Лидия Логинова, Ирина Макогонова, Светлана Никишина, Надежда Радзевич, Наталья Разумова, И.Рыбкина, Ольга Соловова, Ольга Филюшина, Ольга Шардакова. Тренер — Николай Карполь.

 ЦСКА: Светлана Бадулина, Ирина Беспалова, Е.Боровикова, Ольга Вербова, Галина Мячина, Е.Потапова, Наталья Родзевич, Т.Савченко, Л.Салихова, Любовь Тимофеева, Татьяна Черкасова, Людмила Чернышёва, Е.Шленова. Тренер — Мирон Винер.

 «Динамо» (Москва): Людмила Аксёнова, Лариса Андронова, Людмила Базюк, И.Болдова, Л.Васько, Людмила Жигилий, Любовь Иванова, Наталья Корнеева, Нина Мурадян, Марина Слепнёва, Нина Смолеева, Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1979 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1978 году
1978 год в волейболе